

Lieux 

 Reno, ville américaine du Nevada ;
 Reno, une ville située au centre du comté de Lamar , au Texas, aux États-Unis ;
 Reno, une ville située à la limite des comtés de Tarrant et Parker, au Texas, aux États-Unis ;
 Reno, cours d'eau d'Italie, en Émilie-Romagne ;
 Reno, ancien département des républiques cispadane, cisalpine, italienne, puis du royaume d'Italie ;
 Reno, hameau de la province canadienne de l'Alberta au Canada ;
 Reno No 51, une municipalité rurale de la Saskatchewan au Canada.

Patronyme 

 Janet Reno (1938-2016), femme politique et avocate américaine, ancien procureur général sous la présidence Clinton ;
 Marie Reno (1986-), musicienne, auteur-compositeur et humoriste française ;
 Nancy Reno (1965-), joueuse américaine de beach-volley ;
 Rick Cornell dit Reno, catcheur professionnel américain.

Pseudonyme 

 Ginette Reno (1946-), chanteuse québécoise ;
 Irène Reno (1884-1953), peintre et lithographe française ;
  (1955-), chanteur et batteur canadien (Loverboy) ;
 Renaud Scheidt, dit Reno (1978-), dessinateur français de bandes dessinées ;
 Jean Reno (1948-), acteur français.

Cinéma 

 Reno, un film américain de Rupert Hughes sorti en 1924 ;
 Reno, un film américain de George Crone sorti en 1930 ;
 Reno, un film américain de John Farrow sorti en 1939.

Patronyme hispanique
Toponymie italienne
Homonymie d'hydronyme